Кока () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 2112 человек (на 2010 год).

Достопримечательности 
 Замок Кока

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Сеговии